RUB steht für:
 Reclams Universal-Bibliothek
 Ruhr-Universität Bochum in Bochum, eine Universität in Deutschland
 Russischer Rubel, als Währungscode nach ISO 4217

Rub ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Rub (1886–1956), deutscher Schauspieler
 Dominique Rub (1952–2013), Schweizer Journalistin, Nachrichtensprecherin und Verlegerin
 Otto Rub (1856–1942), deutscher Schauspieler und Historiker

Rub steht für:
 Rubʿ (Hohlmaß), Altägypten

rub steht für:
 Gungu (ISO-639-3-Code), Great-Lakes-Bantusprache (Zone J) in Uganda

Abkürzung